Stegerwald ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Stegerwald (1874–1945), deutscher Politiker (Zentrum, CSU)
 Wilhelm Stegerwald (1916–1982), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern und Landrat